Isola Dal'nij – nel Mare di Kara
Isola Dal'nij – nel gruppo delle Vostočnye
Isola Dal'nij – nella catena delle isole Curili